Wuhanvirus steht für

 Wuhanvirus, offizielle Bezeichnung einer Doppelstrang-DNA-Virusgattung in der Familie Autographiviridae
 SARS-CoV-2, informelle Bezeichnung für den Erreger der Pandemie COVID-19, einer Unterart der Einzelstrang-RNA-Virusart  (SARSr-CoV) in der Familie der Coronaviren (Coronaviridae), Gattung Betacoronavirus